Die Galgenvögel steht für:

 Die Galgenvögel (Band), deutsche Mittelalterband
 Die Galgenvögel (Film), britisch-jugoslawisch-US-amerikanischer Actionfilm von Gordon Hessler (1987)

Siehe auch:
 Galgenvogel
 Galgenvögel